Lacave (Ariège)
 Lacave (Lot)